Dickkopp steht für:
Rispige Flockenblume
Sander Dickkopp, Wasserturm in Hamburg

Siehe auch:
Dickopp
Dickopf
Dickkopf